Passalozetes är ett släkte av kvalster. Passalozetes ingår i familjen Passalozetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Passalozetes